Sabbath Bloody Sabbath е пети студиен албум на британската хевиметъл група Black Sabbath, издаден през 1973 г. В този албум групата развива своя бавен, тежък стил и добавя синтезатор и оркестрови аранжименти.

След записването на предишния си албум Black Sabbath, Vol. 4 групата няма свежи идеи за нов албум. След като се изолирал за известно време от заобикалящия го свят, Тони Айоми измислил риф, който е наречен „рифът, който спаси Black Sabbath“. След като тази песен била завършена, и останалите потръгнали.

Голямата разлика между Sabbath Bloody Sabbath и останалите албуми е стилът на текстовете. Албумът започва с тежкия риф на „Sabbath Bloody Sabbath“ и завършва с „Spiral Architect“. За някои фенове това е началото на края на Black Sabbath, а други смятат, че групата просто разширява музикалното си звучено, почти непроменено през първите четири албума.

Рик Уейкман от Yes участва в записването на „Sabbra Cadabra“, останалите клавишни партии се свирят от групата.

Състав 
 Ози Озбърн – вокали, синтезатор
 Тони Айоми – китара, пиано, синтезатор, орган, флейта
 Гийзър Бътлър – бас, синтезатор, мелотрон
 Бил Уорд – барабани, тимпани
 Рик Уейкърман – клавишни, синтезатор, пиани на „Sabbra Cadabra“
 Уил Мълоун – диригент

Песни 
Всички песни са написани от Озбърн, Бътлър, Айоми и Уорд.

Кавъри 
 Траш метъл групата Anthrax прави кавър на „Sabbath Bloody Sabbath“ в ЕР-то си I'm the Man.
 Metallica прави кавър на „Sabbra Cadabra“ в албума си „Garage Inc.“ (1998), като в средата има фрагменти от „A National Acrobat“.
 Шведската група The Cardigans прави кавър на „Sabbath Bloody Sabbath“ в албума си от 1994 г. „Emmerdale“.
 Брус Дикинсън прави кавър на „Sabbath Bloody Sabbath“ заедно с Godspeed за трибют албума Nativity in Black. В същия албум има и кавър на „Sabbra Cadabra“, направен от (həd) p.e.

Албуми на Блек Сабат
Музикални албуми от 1973 година